Gonzalo Rodriguez Girão (? — 1258) foi senhor de Carrión de los Condes

Relações familiares 
Filho de Gonçalo Rodrigues Girão, senhor de Carrión de los Condes e de Autillo de Campos, e de Sancha Rodrigues. Casou com Teresa Arias Quesada, de quem teve:
Gonçalo Rodrigues Girão (morto em 1280), 17.º Mestre da Ordem de Santiago e casado com Berengária Martines.

Bibliografia
Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário das Famílias de Portugal, Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. V-pg. 518 (Girões).

Nobres de Castela